Mesmont (Côte-d'Or)
 Mesmont (Ardennes)